Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Trojanowski – polski poeta
Aleksandr Trojanowski - radziecki dyplomata
Jerzy Trojanowski – polski wojskowy
 Jerzy Trojanowski – polski biochemik
 Maciej Trojanowski – polski prezenter telewizyjny i tłumacz
 Mieczysław Ryś-Trojanowski – oficer Legionów Polskich, generał Wojska Polskiego
Oleg Trojanowski – radziecki dyplomata
Stanisław Tymoteusz Trojanowski – franciszkanin, męczennik II wojny światowej, błogosławiony Kościoła katolickiego
 Tomasz Trojanowski – polski neurochirurg
 Tomasz Maciej Trojanowski – polski pisarz
 Wojciech Trojanowski – polski lekkoatleta, dziennikarz i sprawozdawca sportowy